La Liga Leumit 2013-2014 è stata la 58ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 14ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playoffs

Playouts

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
Liga Leumit 2013-2014